13 апреля 1997 года в Хорватии состоялись выборы во Вторую ассамблею Палаты общин хорватского парламента. В результате победило Хорватское демократическое содружество, которое получило 40 из 63 мест. Это были последние выборы в Палату общин, которые были упразднены путем внесения поправки в конституцию 29 марта 2001 года. ВАООНВС содействовала проведению выборов в регионе протектората ООН — Восточной Славонии, Баранье и Западном Среме.

Результаты

Графическое распределение мест во 2-й палате общин (1997—2001) 

Франьо Туджман, как президент Хорватии, имел конституционное право назначать до пяти членов Палаты общин. Он решил воспользоваться этим правом, назначив в палату Ивана Аралику, Йована Бамбурача, Слободана Ланга, Воислава Станимировича и Златко Витеза.

Примечания 

1997 год в Хорватии
Выборы в Хорватии
Выборы 1997 года
Апрель 1997 года